Schubert Ernő (1881–1931) atléta
 Schubert Ernő (1903–1960) festő